Miguel Ángel Rodríguez puede referirse a las siguientes personas:

 Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1940-), Presidente de Costa Rica (durante 1998-2002);
 Miguel Ángel Rodríguez (escultor) (1949-), escultor español, coautor de la estatua ecuestre de Carlos III (réplica) sita en la Puerta del Sol de Madrid;
 Miguel Ángel Rodríguez (actor argentino) (1960-), actor y humorista argentino;
 Miguel Ángel Rodríguez (actor mexicano), actor mexicano;
 Miguel Ángel Rodríguez Bajón (1964-), periodista, fue director de Comunicación del Partido Popular (PP) con José María Aznar;
 Miguel Ángel Rodríguez Vega (1965-), periodista, conductor de TV y político venezolano;
 Miguel Ángel Rodríguez Gallegos (1967-), atleta mexicano;
 Miguel Ángel Rodríguez (músico) "Micky" (1968-), músico y compositor argentino, exbajista de Los Piojos;
 Miguel Ángel Rodríguez Jiménez "El Sevilla" (1970-), vocalista del grupo de rock Mojinos Escozíos, locutor de radio y escritor humorístico español;
 Miguel Ángel Rodríguez Forero (1985-), jugador de squash colombiano.